Le coaching individuel est un terme employé dans les domaines du coaching touchant à l'entreprise, aux cadres, au développement personnel et à la gestion des carrières, pour différencier ce processus du coaching sportif.

Un contrat 
Le coaching individuel est une relation qui est désignée et définie dans un contrat entre un client et un coach. Il est basé sur les intérêts exprimés du client, et des objectifs.

Une aide personnalisée 
Le coaching individuel est un processus d'apprentissage. Un coach individuel peut utiliser un questionnaire, une réflexion, des requêtes et une discussion pour aider les clients à identifier des objectifs personnels, et/ou d'affaires et/ou relationnels. Le coach laisse au coaché toute la responsabilité de ses décisions et actions. Les clients sont responsables de leurs propres réalisations et succès, et un coach ne peut pas promettre qu'un client fera des actions spécifiques ou atteindra des buts spécifiques. Il est un partenaire qui accompagne, clarifie, aide à déterminer des objectifs réalisables, à identifier les obstacles à surmonter, à élaborer des plans d’action. Il soutient le coaché lors de leur mise en œuvre. Un coach personnel agit comme un miroir humain pour les clients en partageant une perspective externe et non biaisée de ce qu'ils observent sur leurs clients. Ensemble, ils élaborent et modifient le plan pour mieux s'adapter aux besoins du client et aux relations de l'environnement social.

Domaines d'applications 
Les domaines d'applications du coaching individuel sont nombreux. A titre d'exemple (non exhaustif), le coaching individuel, dans le monde de l'entreprise, est souvent utilisé pour répondre à des problèmes de type :
 Gestion du stress
 Performance
 Communication
 Coping, résolution de problème
 Leadership
 Management

Ce que le coaching individuel n'est pas 
Le coaching individuel n'est pas du conseil ni de la thérapie. Ces différents ensembles de compétences et d'approches du changement peuvent être des compétences et des profils professionnels supplémentaires.

Un objectif 
La finalité du coaching individuel est d’atteindre les objectifs fixés et de rendre le coaché autonome, il est limité dans le temps. Il est donc essentiel de bien spécifier la demande et les objectifs que le coaché s’est fixé. Conscient de sa position, le coach s'interdit d'exercer tout abus d'influence. Il se comporte avec loyauté vis-à-vis du coaché dont il a accepté la confiance. Il adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché, auquel il reconnaît le droit de renoncer au coaching à tout moment, sans avoir à s'en justifier.

Liberté du coach 
Dans le cas où il constaterait que les conditions de réussite du coaching ne sont plus réunies, le coach s'autorise, en concertation avec le coaché, à interrompre la mission.

La formation 
 Il existe en France des écoles spécialisées qui forment notamment au coaching individuel. À l'issue de la formation, ces écoles proposent une certification au coaching. Ces certifications sont soit des auto-certifications soit des certifications issues des associations professionnelles (ICF et EMCC). Celles qui se distinguent par leur sérieux sont celles qui sont rattachées à une fédération ou un syndicat tels ICF, AEC, EMCC ou SF Coach. Certaines certifications sont reconnus par le RNCP et offrent un niveau équivalent au bac +5 (RNCP 7) tel que la certification de Coach Consultant de chez Linkup Coaching.
 L’université forme également au coaching (Paris II, Paris VIII).
 Les fédérations SFC et ICF publient des études sur l'état du coaching en France (formations, pratiques, utilisations...) et l'Europe.

Notes et références 
RNCP Certification de Coach Consultant reconnu niveau 7 (bac +5)

Articles connexes 
 Coaching
 Co-coaching

Coaching